Коројешти има више значења:

 Коројешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Коројешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Коројешти (Богданица), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Коројешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији